

Geografia
 Ammon – città degli Stati Uniti d'America, situata nella contea di Bonneville, nello Stato dell'Idaho
 Rabbat Ammon – antica denominazione di Amman, capitale della Giordania
 Amon – antico stato e regione abitata dagli Ammoniti

Religione
 Ammon – capostipite degli Ammoniti

Persone
 Kaspar Ammon – teologo belga
 Otto Ammon – antropologo tedesco
 Blasius Ammon – musicista e francescano austriaco

Pagine correlate
 Amon (disambigua)
 Von Ammon